Una tabella di nuclidi o tavola di nuclidi è un grafico a due dimensioni in cui sui due assi vengono rappresentati il numero di neutroni e il numero di protoni presenti in un nucleo atomico. Ogni punto presente sul grafico rappresenta quindi il nuclide di un elemento chimico reale o ipotizzato. Questo sistema di rappresentazione dei nuclidi offre una visione migliore delle caratteristiche degli isotopi rispetto alla più nota tavola periodica, la quale mostra solamente gli elementi e non tutti i loro isotopi.

Descrizione e utilità 
Distinguendo i vari isotopi di un elemento, una tavola di nuclidi è una semplice mappa del comportamento nucleare, o radioattivo, dei nuclidi. In una tale tabella, si rappresenta sull'asse X il numero di neutroni presenti nel nucleo di un isotopo, e sull'asse Y il numero di protoni, anche al di fuori dei confini della cosiddetta valle di stabilità (da non confondersi con l'isola di stabilità). Questo metodo di rappresentazione fu pubblicato per la prima volta da Giorgio Fea nel 1935, e ampliato poi da Emilio Segrè e Glenn Theodore Seaborg nel 1945. Nel 1958, Walter Seelmann-Eggebert e Gerda Pfennig pubblicarono la prima edizione della Tavola di nuclidi di Karlsruhe, la cui nona edizione è stata rilasciata nel 2015. Oggi esistono varie tavole di nuclidi, di cui quattro a larga diffusione: la tavola di nuclidi di Karlsruhe, la tavola universale di nuclidi di Strasburgo, la tavola di nuclidi redatta dalla JAEA (l'agenzia per l'energia atomica giapponese) e la tavola di nuclidi del Laboratorio per l'energia atomica Knolls.

Tabella 
La sottostante tabella mostra gli isotopi degli elementi chimici conosciuti, disposti da sinistra a destra per numero atomico crescente e dall'alto in basso per numero neutronico crescente. Per agevolarne la lettura, la tabella è stata divisa in più parti.

Il colore di ogni cella indica l'emivita di ogni isotopo come indicato nella legenda; se è presente un bordo colorato, allora il colore di questo indica l'emivita dell'isomero nucleare più stabile.

Legenda

Da 1 a 20 protoni

Da 21 a 40 protoni

Da 41 a 60 protoni

Da 61 a 80 protoni

Da 81 a 100 protoni

Più di 101 protoni

Lettura della tabella e osservazioni 
 Isotopi: sono nuclidi con lo stesso numero di protoni e che differiscono per il numero di neutroni; vale a dire che essi hanno lo stesso numero atomico e sono quindi lo stesso elemento chimico. Gli isotopi sono elencati verticalmente, ad esempio, il carbonio-12, il carbonio-13 e il carbonio-14.
 Isotoni: sono nuclidi che hanno lo stesso numero di neutroni e che differiscono per il numero di protoni, e quindi hanno diverso numero di massa. Gli isotoni sono elencati orizzontalmente, ad esempio, il carbonio-14, l'azoto-15 e l'ossigeno-16.
 Isobari: sono nuclidi che hanno lo stesso numero di nucleoni, cioè lo stesso numero di massa, ma un diverso numero di protoni e di neutroni. Gli isobari sono elencati diagonalmente, dall'angolo in basso a sinistra a quello in alto a destra, ad esempio, il carbonio-14, l'azoto-14 e l'ossigeno-14.
 Isodiaferi: sono nuclidi che hanno la stessa differenza tra neutroni e protoni (N-Z). Come gli isobari, anche gli isodiaferi sono elencati diagonalmente ma ad angolo retto rispetto agli isobari, quindi dall'angolo in alto a sinistra a quello in basso a destra, ad esempio il boro-10, il carbonio-12 e l'azoto-14 dove N-Z=0 o il boro-12, il carbonio-14 e l'azoto-16 dove N-Z=2.
 Oltre la linea di stabilità neutronica, lungo la parte bassa e sinistra della tabella, i nuclidi decadono per emissione neutronica.
 Oltre la linea di stabilità protonica, lungo la parte alta e destra della tabella, i nuclidi decadono per emissione protonica. Le linee di stabilità sono comunque state stabilite solo per alcuni elementi.
 L'isola di stabilità è un'ipotetica regione della tabella di nuclidi che contiene isotopi di elementi transuranici molto più stabili rispetto agli altri.
 Osservando la tavola si evince che non esistono atomi stabili aventi numero atomico maggiore di 20 che hanno nel loro nucleo un egual numero di protoni e neutroni. Nuclidi con un numero atomico più grande necessitano infatti un eccesso di neutroni per essere stabili.
 Gli unici atomi stabili aventi un numero dispari di protoni e neutroni sono il deuterio (idrogeno-2), il litio-6, il boro-10, l'azoto-14 e il tantalio-180m. Ciò è dovuto al fatto che in genere un atomo di questo genere ha una massa-energia più alta rispetto ai suoi vicini sulla stessa linea di isobari, quindi risulta instabile e tende a decadere attraverso un decadimento beta.
 Non esistono atomi stabili aventi numero di massa 5 o 8. C'è almeno un atomo stabile avente ogni altro numero di massa fino a 208 ad eccezione di 147 e 151 (il bismuto-209 è stato scoperto essere radioattivo nel 2003, sebbene con un'emivita di 1.9×1019 anni).
 Con la possibile eccezione della coppia tellurio-123 e antimonio-123, i numeri di massa dispari non sono mai rappresentati dai più di un atomo stabile. Ciò è dovuto al fatto che l'equivalenza massa-energia è una funzione convessa del numero atomico, di conseguenza tutti i nuclidi su una linea di isobari dispari tranne una hanno un vicino a più bassa energia in cui decadono attraverso un decadimento beta.
 Non esistono atomi stabili aventi numero atomico maggiore di 82. Gli atomi aventi da 1 a 82 protoni hanno tutti almeno un isotopo stabile ad eccezione del tecnezio (Z=43) e del promezio (Z=61).

Note

Voci correlate 
 Nuclide primordiale
 Lista di nuclidi
 Geochimica isotopica
 Radionuclide
 Elemento mononuclidico
 Elemento monoisotopico
 Isotopo stabile
 Lista di elementi per stabilità degli isotopi

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 Tavola di nuclidi interattiva del Brookhaven National Laboratory. 
 Equazione e curva dei nuclidi stabili.

Chimica nucleare
Fisica nucleare